Columbine — дебютный студийный альбом датской певицы Ауры Дион, изданный 28 января 2008 года датским лейблом Music for Dreams и 27 ноября 2009 года в Германии лейблом Island Records. Немецкое издание включает песни «I Will Love You Monday (365)», «Stay the Same» и «Lulla Goodbye», не вошедшие в оригинальное датское издание. Альбом занял 3 место в хит-параде Дании, где также стал Золотым и был продан в количестве более 15000 копий.

Список композиций

Стандартное издание

Международное издание

Чарты и сертификации

Чарты

Сертификации

Примечания 

Дебютные альбомы 2008 года
Альбомы 2009 года
Альбомы Island Records